Аланья-Вальсезия () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 431 человек (2008 г.), плотность населения составляет чел./км². Занимает площадь 72 км². Почтовый индекс — 13021. Телефонный код — 0163.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20080517024641/http://www.comune.alagnavalsesia.vc.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики